O nome Maria Ana de Portugal (ou Mariana de Portugal, ou Maria Ana de Bragança, ou ainda Mariana de Bragança) pode-se referir a um dos seguintes membros da família real portuguesa:

 Maria Ana de Áustria, rainha de Portugal;
 Maria Ana Francisca Josefa de Bragança (1736-1813), filha de D. José I, infanta de Portugal;
 Maria Ana Vitória Josefa de Bragança (1768-1888), filha de D. Maria I, infanta de Portugal;
 Maria Ana de Assunção de Bragança (1831-1897), filha ilegítima de D. Miguel I;
 Maria Ana de Bragança (1843-1874), filha de D. Maria II, infanta de Portugal, rainha da Saxónia;
 Maria Ana de Bragança (1861-1942), filha de D. Miguel I, infanta de Portugal, grã-duquesa do Luxemburgo;
 Maria Ana de Bragança (14 de Dezembro de 1887 - 14 de Dezembro de 1887), filha de D. Carlos I, infanta de Portugal nado-morta;
 Maria Ana de Bragança (1899-1971), filha de D. Miguel II, infanta de Portugal, princesa de Thurn e Taxis.

Ver também 
 Maria de Portugal
 Maria Ana Josefa de Bragança
 Maria Antónia de Bragança
 Maria Benedita de Bragança
 Maria Francisca de Bragança
 Maria Isabel de Bragança
 Maria Teresa de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa